San Pedro Bay ist der Name folgender Meeresbuchten:

 San Pedro Bay (Florida)
 San Pedro Bay (Kalifornien)
 San Pedro Bay (Philippinen)